Непейцино — название населённых пунктов в России:

 Непейцино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Непейцино — деревня в Клинском районе Московской области.